Německé příjmení Huber nebo Huberová nosí více různých osobností:

 Adam Huber z Riesenpachu (1545–1613) – německý lékař
 Alexander Huber (* 1968) – německý profesionální horolezec a extrémní lezec
 Erwin Huber (* 1946) – německý politik (CSU), bavorský ministr
 Franz Huber (1857–1953) – rakouský politik
 Franz Huber (1846–1919) – rakouský politik, poslanec Říšské rady
 Franz Hueber (???–1870) – českoněmecký právník a politik z Karlových Varů, poslanec zemského sněmu
 Charles M. Huber (* 1956) – německý herec
 Jiří Huber (* 1932) – český kněz a teolog
 Josef Daniel Huber (asi 1730/1731–1788) – rakouský kreslíř a vojenský kartograf známý mimo jiné vypracováním plánu Prahy
 Klaus Huber (1924–2017) – švýcarský skladatel
 Liezel Huberová (* 1976) – americká tenistka
 Max Huber (1919–1992) – švýcarský a italský grafik
 Michael Huber (politik) (1866–1949) – rakouský politik
 Thomas Huber (* 1966) – německý profesionální horolezec a extrémní lezec, bratr Alexandra
 Tomáš Huber (* 1985) – český fotbalový obránce
 Wolf (Wolfgang) Huber (1485–1553) – německo-rakouský malíř, dřevorytec a renesanční stavitel

ženy
 Anja Huberová (*  1983) – německá sportovkyně, skeletonistka
 Anke Huberová (* 1974) – německá sportovkyně, tenistka
 Herta Huberová (* 1926) – německá spisovatelka
 Kateřina Huberová – česká moderátorka a zpěvačka

Externí odkazy 
 

Bavorská příjmení
Německá příjmení
Česká příjmení